Константин (Костадин) Ангелов Титянов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Титянов е роден в 1892 година в просеченското село Кобалища, тогава в Османската империя, днес Кокиногия, Гърция. Брат е на Георги Титянов. Завършва III клас и работи като учител. Става член на ВМОРО и четник на Тодор Паница.

По време на Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение в 4 рота на 15 кукушка дружина.

След войните става деец на Македонската федеративна организация. Първоначално е в Драмско, Гърция, след това заминава за Югославия, където в Гевгели се ражда синът му Благой Титянов. В 1928 година ръководството на ВМРО (обединена) изпраща Титянов, владеещ турски език, в Турция, за да подпомага българските емигранти. До 1935 година живее в Измир. В 1935 година турските власти експулсират цялото семейство в Югославия, което се връща в град Гевгели.

След освобождението на Драмско в 1941 година Костадин Титянов се връща от Неврокоп в Кобалища и работи в общината. При потушаването на Драмското въстание Титянов ходатайства в Просечен за намаляване на изстъпленията към местното население. Укрива и осигурява медицинска помощ на 5-6 ранени гърци.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Кобалища
Македоно-одрински опълченци
Дейци на Македонската федеративна емигрантска организация
Санданисти
Дейци на ВМРО (обединена)
Българи в Гърция
Българи в Турция
Българи в Югославия